Yağmurlu () ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:
 Yağmurlu (Akçadağ), Dorf im Landkreis Akçadağ der Provinz Malatya
 Yağmurlu (Eleşkirt), Dorf im Landkreis Eleşkirt der Provinz Ağrı
 Yağmurlu (Gerger), Dorf im Landkreis Gerger der Provinz Adıyaman
 Yağmurlu (Göksun), Dorf im Landkreis Göksun der Provinz Kahramanmaraş
 Yağmurlu (Kestel), Dorf im Landkreis Kestel der Provinz Bursa
 Yağmurlu (Kırkağaç), Dorf im Landkreis Kırkağaç der Provinz Manisa
 Yağmurlu (Köprübaşı), Dorf im Landkreis Köprübaşı der Provinz Trabzon
 Yağmurlu (Kozluk), Dorf im Landkreis Kozluk der Provinz Batman
 Yağmurlu (Şanlıurfa), Dorf im zentralen Landkreis Provinz Şanlıurfa
 Yağmurlu (Tavşanlı), Dorf im Landkreis Tavşanlı der Provinz Kütahya
 Yağmurlu (Tokat), Gemeinde im zentralen Landkreis der Provinz Tokat